Rădăcinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rădăcinești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Rădăcinești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea